Aconitato (substrato) — substrato do ciclo de Krebs
Aconitato (acónito) — sal produzido a partir da planta acónito

Desambiguações de ciências